Ante Nižetić (ribarski izumitelj)
Ante Nižetić (hrvatski pjesnik)